A 47. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1963. május 30-án rendeztek meg.

Források 
 hp.lanck.net

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek